Львівська асоціація велосипедистів (ЛАВ) — громадська організація, яка діє у м. Львові. Метою організації є створення умов для використання велосипеда як різновиду міського транспорту. Учасники організації прагнуть, щоб велосипед у Львові був незалежним, комфортним і безпечним транспортом, а саме місто — дружнім до велосипедистів.

ЛАВ є організатором та співорганізатором різноманітних велоподій, заходів, велопробігів, а також досліджує міську велосипедну інфраструктуру і  займається промоцією велоруху.

Історія створення 
Витоки організації лежать у створеній 2010 року громадської ініціативи «Асоціація велосипедистів Львова», яка займалася популяризацією велоруху в місті. В 2015 році було сформовано нову команду, яка об'єднала свої зусилля під зареєстрованим брендом — Громадська організація «Львівська асоціація велосипедистів».

Акції та події 
 «Велодень» у Львові
 Акція "Велосипедом на роботу" (4 рази на рік, кожної пори року)
 Акція "Велосипедом з роботи"
 Всельвівський жіночий велопарад
 «Велосипедом по місту»
 «ВеликДень» — спільне великоднє освячення пасок на велосипедах
 Велонавчання в школах
 Підрахунок велосипедистів
 Велошколи «У сусідів»
 Участь в «Майстерні Міста»
 30 днів їзди на велосипеді
 Допрем'єрний показ фільму «Вело проти Авто»
 Велопікнік
 Уроки на тему велоруху та безпеки в навчальних закладах Львова (в рамках проекту "Зрозуміти обидві сторони" спільно з фундацією  «Normalne Miasto FENOMEN», м. Лодзь, Польща)
 Велопікнік-2017
 Європейський тиждень мобільності 2017

Співпраця 
ЛАВ виступили співорганізаторами таких подій:
 Фестиваль «ВелоПарк»
 Європейський тиждень мобільності 2015
 Показ фільму «Вело проти авто»
 «День ПАРКУвання»
 Велопробіг «День без авто»
 Вуличний лекторій
 Конкурс Веломісяць-2017 в Українській Вікіпедії

Діяльність 

Львівська асоціація велосипедистів є учасниками щорічної міжнародної конференції з обміну велодосвідом «Велофорум».

Учасники ЛАВ долучилися до напрацювання змін до проекту закону «Про дорожній рух та його безпеку» та ДБН «Автомобільні дороги».

Львівська асоціація велосипедистів напрацювала пропозиції змін до Правил дорожнього руху.

ЛАВ входить до всеукраїнської веломережі.

Партнерська програма 
ЛАВ має свою партнерську програму — заклади-партнери надають членам асоціації знижки за умови пред'явлення членської картки. Заклади-партнери позначаються спеціальними наліпками.

Див. також 
 Велоінфраструктура Львова
 Велорух у Львові
 Львівський велоклуб
 Українська велосипедна мережа

Посилання 
 Офіційний сайт

Спортивні організації України
Громадські організації Львова
Організації велосипедистів